

Astronomia 
 439 Ohio – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Ohio – stato federato
 Ohio – fiume, affluente di sinistra del Mississippi
 Ohio – villaggio della contea di Bureau, Illinois
 Ohio – città della contea di Herkimer, New York
 Ohio – township della contea di Allegheny, Pennsylvania

Musica 
 Ohio – canzone del musical Wonderful Town
 Ohio – singolo di Crosby, Stills, Nash & Young del 1970
 Ohio (Come Back to Texas) – singolo dei Bowling for Soup del 2005, dall'album A Hangover You Don't Deserve
 Ohio – singolo dei The Black Keys pubblicato nel 2011